Millwood :

Patronyme 
 Kevin Millwood (né en 1974), joueur de baseball américain
  (1942–2012), homme d'affaires jamaïcain
  (né en 1979), joueur de soccer jamaïcain

Toponyme 

 Millwood, census-designated place situé dans l’État de New York ;
 Millwood, ville du comté de Spokane dans l'État de Washington ;
  :
 Millwood Township (Missouri).